DDR-Fußball-Oberliga 1955 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Wismut Karl-Marx-Stadt.
Efter säsongen 1954/1955 besluades att spela säsongen under sommarmånaderna, vilket var standard i Sovjetunionen. Eftersom det ansågs opraktiskt att inte spela på nästan ett år spelades ett övergångsmästerskap, säsongen 1954/1955 hade avslutats i april 1955, 1956 års säsong var tänkt att starta i mars, men ingen officiell mästare korades, och inga lag åkte ur serien.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1955
1955
1955 i Östtyskland